est un universitaire japonais né le  et mort le . Formé comme historien à l'université de Tokyo, il exerce à la Bibliothèque nationale de la Diète, l'Université de Nagoya, et à l'Université Rikkyō

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1900
Décès en décembre 1995
Historien japonais du XXe siècle
Universitaire japonais du XXe siècle
Étudiant de l'université de Tokyo
Professeur à l'université de Nagoya
Professeur à l'université Rikkyō
Décès à 95 ans